Yaodian bezeichnet:

 Yaodian (Dengzhou) (腰店镇), Großgemeinde der Stadt Dengzhou in der chinesischen Provinz Henan
 Yaodian (Jingchuan) (窑店镇), Großgemeinde im Kreis Jingchuan in der chinesischen Provinz Gansu
 Yaodian (Lintao) (窑店镇), Großgemeinde im Kreis Lintao in der chinesischen Provinz Gansu
 Yaodian (Weicheng) (窑店街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Weicheng in der chinesischen Provinz Shaanxi